Таде́уш Ре́йхштейн (, 20 июля 1897, Влоцлавек, Российская империя — 1 августа 1996, Базель, Швейцария) — швейцарский химик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1950 году (совместно с Эдуардом Кендаллом и Филипом Хенчем) «за открытия, касающиеся гормонов коры надпочечников, их структуры и биологических эффектов». Независимо от Эдуарда Кендалла выделил кортизон и установил его химическое строение.

Биография 
Ранние детские годы провёл в Киеве, где его отец, выпускник Петербургского политехникума Исидор Райхштейн, работал инженером по сахаропереработке. В 1906 году семья покинула Киев и поселилась в Цюрихе, а Тадеуш был отправлен на учёбу в интернат в Йене.

В 1916 году Рейхштейн начал изучать химию в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, получил диплом в 1920 году. Проработав год в промышленности. он приступил к докторантуре у профессора Германа Штаудингера. В 1922 году получил степень и под руководством Штаудингера начал исследования состава ароматических веществ в жареном кофе. Рейхштейн обнаружил, что аромат кофе придают очень сложные вещества, среди которых производные фурана, пиррола, а также вещества, содержащие серу. Опубликовал в этот период серию работ по этим веществам и по новым методам их демонстрации и изготовления, а также по ароматическим веществам в цикории.

С 1929 году работал лектором в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, читал лекции по органической и физиологической химии, а в 1931 году, когда его работа над ароматическими веществами в кофе и цикории закончилась, он стал ассистентом профессора Леопольда Ружички.

В 1934 году он был назначен титульным профессором, в 1937 году — доцентом, а в 1938 году — профессором по фармацевтической химии и директором Фармацевтического института в Базельском университете. В 1946 году он занял, кроме того, кафедру органической химии и занимал обе эти должности до 1950 года.

В 1948-1952 годах он руководил строительством и оборудованием нового Института органической химии, стал его директором в 1960 году.

В 1947 году он получил почетную докторскую степень Сорбонны в Париже, а в 1952 году был избран иностранным членом Королевского общества в Лондоне.

Личная жизнь 
В 1927 году женился на Генриетте Луиз Куорлес ван Аффорд, у них была одна дочь.

Общественная активность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Примечания

Литература

Ссылки 
Биография Тадеуша Рейхштейна на сайте Нобелевского комитета.
 Нобелевская лекция Тадеуша Рейхштейна.
 

Медики Швейцарии
Биохимики Швейцарии
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Награждённые медалью Копли
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Персоналии:Киев
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Похороненные в Базеле